Briano ima više značenja:
 Briano, Asti
 Briano, Brescia